

Geografia 
 Filippine
 Malay – municipalità di terza classe della provincia di Aklan
 Francia
 Malay – comune di Saona e Loira
 Malay-le-Grand – comune della Yonne
 Malay-le-Petit – comune della Yonne

Altro 
 Malay – altro nome dei malesi
 Malay – altro nome della lingua malese

Pagine correlate 
Malai